Rote Teufel ist der Name oder Spitzname folgender Organisationen:

Name:
 Red Devils Wernigerode, deutscher Unihockey-Verein
 Red Devils March-Höfe Altendorf, Schweizer Unihockey-Verein
 Diables Rouges de Briançon, französischer Eishockeyverein
 Canterbury Red Devils, neuseeländischer Eishockeyverein
 Gefle Red Devils, schwedische American-Football-Mannschaft
 Diablos Rojos del México, mexikanischer Baseballverein
 Red Devils MC, internationaler Motorradklub
 The Red Devils (Band), US-amerikanische Rockband

Spitzname:
 British Parachute Regiment, Luftlandeeinheit der britischen Streitkräfte (Red Devils)
 EC Bad Nauheim, deutscher Eishockeyverein
 SG Leutershausen, deutscher Handballverein
 1. FC Kaiserslautern, deutscher Fußballverein
 Grazer AK, österreichischer Fußballverein
 Manchester United, englischer Fußballverein (Red Devils)
 FC Rouen, französischer Fußballverein (Diables Rouges)
 CA Independiente, argentinischer Fußballverein (Diablos Rojos)
 Deportivo Toluca, mexikanischer Fußballverein (Diablos Rojos)
 Frontera Rivera Chico, uruguayischer Fußballverein (Diablos Rojos)
 América de Cali, kolumbianischer Fußballverein (Diablos Rojos)
 Belgische Fußballnationalmannschaft (Rode Duivels, Diables Rouges)
 Fußballnationalmannschaft der Republik Kongo (Diables Rouges)
 Südkoreanische Fußballnationalmannschaft (Red Devils)

Siehe auch:
 Red Devil, Begriffsklärung